Шаблони за ПФК ЦСКА (София)